Rivularia (slak), een slakkengeslacht van de familie:	Viviparidae
 Rivularia (bacterie), een geslacht van blauwalgen uit de familie Rivulariaceae